Fluor (element) (F), het chemisch element, een halogeen
 difluor (F2), een gewoonlijk gasvormige, giftige, reactieve en corrosieve stof 
 fluoride, het ion van fluor (F−) en de chemische verbindingen en toepassingen daarvan
 Fluor (bedrijf), Amerikaans bouwbedrijf en multinational Fluor Corporation
 fluor vaginalis, vaginale afscheiding
 Fluor (Amersfoort), poppodium ontstaan uit De Kelder

Zie ook
fluoridering, het toevoegen van geringe hoeveelheden fluoride aan drinkwater
fluorescentie, het oplichten van materialen wat onder andere bij fluorverbindingen voorkomt
fluorose, aantasting van tanden of botten bij een te grote fluor-opname